Балтру́нас () — литовская фамилия. Её женские варианты Балтрунене (; замужняя женщина) и Балтрунайте (; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Балтрунас, Александрас (; 1949— 2005) — литовский математик.
 Балтрунас, Алексас (; 1925—2001) — литовский писатель.
 Балтрунас, Валентинас (; род. 1947) — литовский геолог.
 Балтрунас, Валерийонас Стасевич (род. 1940) — российский дипломат.
 Балтрунас, Гинтарас (; род. 1957) — литовский химик.
 Балтрунас, Далис Антанас (; род. 1944) — литовский физик.
 Балтрунас, Леонас (; 1914—1993) — литовский баскетболист.
 Балтрунас, Юрий Фёдорович (1923—2012) — литовский художник-маринист.